

Astronomia
3000 Leonardo – asteroide della fascia principale

Editoria
Leonardo – rivista letteraria italiana fondata nel 1903
Leonardo – rivista culturale italiana fondata nel 1925
Leonardo – periodico statunitense fondato nel 1968 
Leonardo Editore – casa editrice italiana

Geografia
Leonardo – census-designated place degli Stati Uniti in New Jersey

Onomastica
Leonardo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Nome
Leonardo (...-1320) – vescovo di Anagni
Leonardo – cantante italiano attivo negli anni '60 e '70
Leonardo da Vinci – genio italiano polivalente del XV secolo 
Leonardo Nascimento de Araújo (meglio noto solo come Leonardo) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano

Cognome
Bartolomé Leonardo de Argensola – poeta, storico e presbitero spagnolo
Lupercio Leonardo de Argensola – poeta, storico e drammaturgo spagnolo
Massimiliano Leonardo, meglio noto con lo pseudonimo di Leomacs – fumettista italiano
Raffaello Leonardo – atleta e campione olimpico del canottaggio nel 2004

Personaggi immaginari
Leonardo – personaggio delle Tartarughe Ninja

Televisione
Leonardo – film TV del 2003 su Leonardo da Vinci
Leonardo – serie TV del 2021 su Leonardo da Vinci
Leonardo – serie animata sull'infanzia di Leonardo da Vinci
Leonardo – rete televisiva
Leonardo - rubrica scientifica RAI 3 del TGR

Videogiochi
Leonardo – console per videogiochi del 1982
Leonardo – videogioco del 1989

Zoologia
Leonardo – genere di falene della famiglia Crambidae

Altro
Leonardo S.p.A. (già Finmeccanica) – azienda pubblica italiana attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza
Leonardo – elettrotreno metropolitano costruito da AnsaldoBreda
Leonardo – supercomputer che verrà realizzato in Italia nell'ambito del programma europeo EuroHPC

Pagine correlate
San Leonardo
Leonardi